Scylax (du grec ancien Σκύλαξ / Skúlax), francisé Scylace, peut désigner :

Toponyme 
 Scylax, nom grec du Scylace, rivière de Galatie qui se jette dans l'Iris.

Personnage 
 Scylax de Caryanda navigateur grec du 
 Le périple du Pseudo-Scylax est un texte anonyme écrit vers le , censé décrire le périple de Scylax de Caryanda

Voir aussi 
 Skylax Records, label musical français